Благовє́щенськ:

 Благовєщенськ — місто у Росії, адміністративний центр Амурської області.
 Благовєщенськ — місто у Башкортостані (Росія), адміністративний центр Благовєщенського району.